Усти-над-Орлици ( , бывш.  — Вильденшверт) — город в Пардубицком крае Чешской Республики. Является административным центром одноимённого района. Население — 14 934 человек.

История 
История города берёт начало в XIII веке, когда Чехией правил Пржемысл Оттокар II. Тогда начало разрастаться старое славянское поселение Оусти, которое и стало ядром сегодняшнего Усти-над-Орлици.

Основным занятием населения было земледелие и ткачество. Строительство железной дороги Оломоуц—Прага во второй половине XIX века, которая проходила через Усти-над-Орлици, привело к бурному росту текстильной промышленности. Город стали называть «восточночешским Манчестером».

Современность 
Промышленность города, как и в прошлом, состоит из предприятий, производящих текстиль.

В Усти-над-Орлици проходят культурные фестивали, проводится чемпионат Чешской Республики по теннису и международные автомобильные гонки.

Достопримечательности 
В городе много образцов архитектуры разных эпох.
 Храм Вознесения Девы Марии
 Церковь св. Петра и Павла первой половины XIX века.
 Городская ратуша
 Железнодорожная станция 1874 года
 Современное здание театра архитектора К. Рошкота

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт городского музея

Города Пардубицкого края
Районные центры Чехии